Fleming Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fleming Township (Aitkin County, Minnesota)
 Fleming Township (Pine County, Minnesota)